Fred Jones – calciatore gallese nato nel 1867
 Fred Jones – calciatore inglese nato nel 1888
 Fred Jones – calciatore inglese nato nel 1898
 Fred Jones – calciatore inglese nato nel 1910
 Fred Jones – calciatore inglese nato nel 1922
 Fred Jones – calciatore gallese nato nel 1938
 Frederick Terrell Jones (n. 1979) – cestista statunitense
 Fred Jones – giocatore di football americano nato nel 1965
 Fred Jones – giocatore di football americano nato nel 1967
 Fred Jones – giocatore di football americano nato nel 1977
 Fred Jones – politico neozelandese
 Fred Jones – rugbista a 13 australiano
 Fred Jones – personaggio di Scooby-Doo